Астрахань — місто в Росії, адміністративний центр Астраханської області.
 «» — міжнародний аеропорт міста Астрахань.
 «Астрахань» — морський порт міста Астрахань.
 «Астрахань» — російський футбольний клуб з однойменного міста.
 «Астрахань» — вітрильний 66-гарматний лінійний корабель Балтійського флоту Росії, спорудження 1720 року.
 «Астрахань» — вітрильний 54-гарматний лінійний корабель Балтійського флоту Росії, спорудження 1736 року.
 «Астрахань» — пароплав Каспійської флотилії Росії, спорудження 1856 року.
 «Астрахань» — малий артилерійський корабель Каспійської флотилії Росії, спорудження 2005 року.
 Астрахань I — залізнична станція Астраханського регіону Приволзької залізниці, головний залізничний вокзал Астрахані.
 Астрахань II — залізнична станція Астраханського регіону Приволзької залізниці, що знаходиться в Астрахані.
 Астрахань — локомотивне депо Приволзької залізниці